Karbintsi (en macédonien Карбинци) est un village de l'est de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Karbintsi. Le village comptait 673 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 672
 Serbes : 1

Voir aussi 
 Karbintsi

Références 

Village dans la commune de Karbinci